SWT, sigle composé des trois lettres S, W et T, peut faire référence à :
 Standard Widget Toolkit, ou Eclipse SWT, une bibliothèque graphique Java du métaprojet Eclipse,
 Strejevoï en Russie, selon la liste des codes AITA des aéroports,
  (), qui peut être traduit par « qu'Il soit Glorifié et Exalté », est une expression qui apparaît dans les textes de l'Islam après le nom d'Allah (Dieu), en signe de dévotion.